

Несебир () — місто в Бургаській області. Входить до складу громади Несебир.
 Несебир () — громада в Бургаській області.